Химна Македоније (Грчке) - „Славна Македонијо“   (гр. Μακεδονία ξακουστή — Makedonia ksakusti). 
Састоји се од 3 строфе. 

</table>

Звучни запис
  Makedonia ksakusti

Спољашње везе 

Симболи Македоније (Грчка)